Alan Williams puede hacerreferencia a:
Alan Travis Williams, baloncestista estadounidense, nacido en 1993.
Alan John Williams, piragüista británico, nacido en 1954.
Alan Frank Williams, jugador de rugby estadounidense, nacido en 1893.